Тэцуо — японское мужское личное имя.

Известные носители:
 Тэцуо Хамуро — пловец и олимпийский чемпион.
 Тэцуо Окамото — бразильский пловец японского происхождения, олимпийский чемпион.
 Тэцуо Имадзава — режиссёр аниме.
 Тэцуо Кагава — астроном.
 Мартин Тэцуо Хирага — католический священник, епископ Сендая.
 Тэцуо Сима — герой манги Акира и одноимённой с ней экранизации.

См. также 
 Тэцуо — железный человек — независимый фантастический фильм, яркий представитель японского киберпанка.